«Más» () — другий сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «Mi Plan». Випущений 21 липня 2009 року лейблами Universal Music Latino і Nelstar.

Списки композицій і форматів 
Digital download (тільки сингл)
 «Más» — 3:31

Digital download ''(включаючи Live Acoustic Set)
 «Más» — 3:31
 «Broken Strings» (Live Acoustic) — 4:56
 «Bajo Otra Luz» (Live Acoustic) — 4:01
 «Más» (Live Acoustic) — 3:52
 «Say It Right» (Live Acoustic) — 3:47
 «I'm Like a Bird» (Live Acoustic) — 4:59
 «Manos al Aire» (Live Acoustic) — 3:24

Італійська версія
 «Di Più» («Mas» italian version) — 3:35

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на Youtube.

Сингли 2009
Сингли Неллі Фуртаду